Casa de Campo ist der Name folgender Orte:

 Casa de Campo (Madrid, Stadtteil), Stadtteil im Stadtbezirk Moncloa-Aravaca, Madrid, Spanien
 Casa de Campo (La Romana), Anlage mit Hotels, Golfplätzen und Villen in La Romana. Dominikanische Republik	
 Casa de Campo (Park), Parkanlage in Madrid, Spanien